Il doppio  del Gastein Ladies 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Anabel Medina Garrigues e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Jill Craybas e Julia Görges hanno sconfitto in finale Anna-Lena Grönefeld e Petra Martić per 64-7, 6-4, [11-9].

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Petra Martić (finale)
  Irina-Camelia Begu /  Mandy Minella (quarti di finale)

  Jill Craybas /  Julia Görges (campionesse)
  Darija Jurak /  Katalin Marosi (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2012